James Shepherd (ur. 1857) – australijski krykiecista,
 James Shepherd (1884–1954) – brytyjski przeciągacz liny,
 James Shepherd (1892–1970) – nowozelandzki krykiecista,
 James Shepherd (1847–1910) – amerykański prawnik,
 James Shepherd (ur. 1944) – brytyjski naukowiec.